Казимирас-Вайдотас Александрович Житкус (20 июня 1944, Каунас, Литовская ССР — 2 ноября 2001, Каунас, Литва) — советский футболист, защитник. Мастер спорта СССР (1966). Обладатель Кубка СССР 1965 года.

Карьера 
Воспитанник клуба «Банга» (Каунас), в котором и начал карьеру в 1962 году. Уже через год перешёл в вильнюсский «Жальгирис», выступавший во 2-й группе класса «А». В 1965 году стал игроком московского «Спартака». Первый матч за основной состав красно-белых провёл 17 мая того же года. В первый же год в «Спартаке» завоевал Кубок СССР, получив в 1966 году звание мастера спорта СССР. Всего сыграл за «Спартак» 35 матчей, в том числе 31 в чемпионате СССР, три в розыгрыше Кубка СССР и один в розыгрыше Кубка кубков. Один раз заменён, трижды раз выходил на замену. За дубль московского «Спартака» сыграл 44 матча, в которых забил 1 гол.

По ходу сезона 1967 года перешёл в московский «Локомотив», где провёл полтора сезона. В 1969 году вернулся в вильнюсский «Жальгирис», проведя во 2-й группе класса «А» чемпионата СССР три сезона. В 1972 году перешёл в команду «Томлес» (Томск). Через год вернулся в Вильнюс. В 1975 году перешёл в команду «Пажанга» (Вильнюс), игравшую в республиканских соревнованиях. По окончании сезона 1976 года завершил карьеру футболиста.

Был футбольным судьёй в 1970-х—1980-х годах. В конце жизни, с 1999 по 2001 годы, работал массажистом в вильнюсском «Жальгирисе».

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам в турнире дублёров чемпионатов неполные. Из-за этого, рядом с цифрой стоит знак ↑.

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР 1965 года.
 Мастер спорта СССР (1966).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть»
 Профиль на сайте КЛИФС
 Профиль на сайте Fanat1k.ru
 Профиль на сайте Football Facts
 Житкус, Казимерас-Вайдотас Александрович как арбитр

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Футбольные судьи СССР
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Пажанга» Вильнюс